Dikenli (Bismil), een dorp in het Turkse district Bismil
Dikenli (Çerkeş), een dorp in het Turkse district Çerkeş
Dikenli (Dodurga), een dorp in het Turkse district Dodurga
Dikenli (Hekimhan), een dorp in het Turkse district Hekimhan
Dikenli (Körfez), een dorp in het Turkse district Körfez
Dikenli (Korgun), een dorp in het Turkse district Korgun
Dikenli (Tunceli), een dorp in het Turkse district Tunceli